de Kathedraal van Birmingham (anglicaans)
 de rooms-katholieke Sint-Chadkathedraal